

Patronymie 

 Alexandre Veron-Bellecourt (1773-1849), peintre français ;
 Gustave Duchesne de Bellecourt (1817-1881), diplomate français ;
  (1932-2007), militant américain pour les droits des Amérindiens ;
  (1936), militant américain pour les droits des Natifs Amérindiens ;
 Sylvie Bouchet Bellecourt (1957-), personnalité politique française.

Toponymie 

 Bellecourt, section de la commune belge de Manage.

Patronyme français